Годино (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Годино, Део Грасья Никола (1765—1811) — французский военный деятель, дивизионный генерал.
 Годино, Каэтано Сантос (1896—1944) — аргентинский душевнобольной преступник, серийный детоубийца-садист и поджигатель.
 См. также 
 Годин